Bågtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Bågtjärn, sjö i Borås kommun, 
Bågtjärnen (Venjans socken, Dalarna), sjö i Mora kommun, 
Bågtjärnen, Dalarna, sjö i Orsa kommun, 
Bågtjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,

Se även
Bågatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn